Селютин — русская фамилия. Известные носители:
 Селютин, Алексей Ильич (1918—2004) — полный кавалер ордена Славы.
 Селютин, Аркадий Михайлович (1922—2002) — Герой Советского Союза.
 Селютин, Василий Борисович (1912—1984) — полный кавалер ордена Славы.

